tkactwo
 splot ogólnie
 splot płócienny
 splot atłasowy 
 splot rypsowy
 splot panamowy

 matematyka
 splot  w analizie matematycznej
 splot w teorii grup
 splot w teorii węzłów

 pozostałe
 splot w anatomii
 splot w kolejnictwie
 splot liny
 splot immunoglobulinowy
 SPLOT – związek stowarzyszeń
 Splot – album muzyczny